Васович:

 Васович, Велибор — югославский футболист, черногорец по национальности.
 Васович, Чедомир — Народный герой Югославии.